Goupi-Mains rouges est un roman policier français de Pierre Véry, paru en 1937.

Résumé 
Une famille charentaise de paysans rusés, les Goupi, vit repliée sur elle-même. Le père Goupi fait revenir son fils de Paris, censé être devenu un homme important et y avoir acquis une bonne situation, avec l'intention de le marier à sa cousine. Mais la jalousie de « Tonkin », un autre de ses cousins, face à ce nouveau venu de citadin, fera dès de son arrivée une nuit d'agitation et de crimes inexpliqués qui sèment la panique et le doute au sein de la famille. Goupi Doux-Jésus, une vieille tante restée célibataire, est tuée lors d'exercices militaires. Pour Goupi Mains rouges, l'homme fort de la famille, pas de doute possible : elle a été assassinée. Le Parisien est soupçonné par tous. Ne se reposant pas sur pareils préjugés, Goupi Mains rouges mène l'enquête pour démasquer le coupable.

Généalogie de la famille Goupi

Adaptations

Au cinéma 
 1943 : Goupi Mains Rouges, film français réalisé par Jacques Becker, avec Fernand Ledoux et Robert Le Vigan.

À la télévision 
 1994 : Goupi mains rouges, téléfilm français de Claude Goretta, avec Maurice Barrier et Jean-Philippe Écoffey.

Source 
 .

Roman de Pierre Véry
Roman français paru en 1937
Roman policier français
Roman français adapté au cinéma
Roman français adapté à la télévision
1937 en littérature policière